Svenska mästerskapet i ishockey 1951 var det 28:e svenska mästerskapet i ishockey och det sista som genomfördes med som en cup. Nästkommande turnering ställdes in och till säsongen 1952/53 avgjordes SM i och med seriefinalen i Division I. Till turneringen detta år hade 34 lag anmält sig. I finalen den 28 februari möttes Hammarby IF och Södertälje SK. Hammarby vann med 3-2 den 28 februari 1951.

Kvalificering
19 januari: BK Forward–IK Sturehov 2–1
19 januari: Surahammars IF–IFK Västerås 5–2
20 januari: IFK Bofors–BK Kenty 9–1
21 januari: Skellefteå AIK–Tegs SK 1–0
24 januari: Wifsta/Östrands IF–IFK Nyland 11–1
24 januari: Ludvika FfI–Krylbo IF 4–2
24 januari: IK Stefa–Tranås AIF 5–2
27 januari: Sundbybergs IK–Atlas Diesels IF 8–2
30 januari: IF Vesta–Nacka SK 2–3
31 januari: Ljusne AIK–Leksands IF 1–9

Matchträd

Matcher
Första omgången
4 februari: IK Stefa–IFK Norrköping 6–5
4 februari: BK Forward–Tranebergs IF 3–5
7 februari: Västerås IK–Surahammars IF 3–0
7 februari: Piteå IF–Skellefteå AIK 5–6
8 februari: IFK Bofors–Wifsta/Östrands IF 3–4
9 februari: IK Huge–Ludvika FfI 4–2
9 februari: Leksands IF–Gävle GIK 0–1
14 februari: Sundbybergs IK–Nacka SK 3–1

Andra omgången
11 februari: Mora IK–Skellefteå AIK 3–5
13 februari: Forshaga IF–UoIF Matteuspojkarna 6–1
14 februari: Västerås IK-Hammarby IF 3-5
16 februari: IK Stefa–Tranebergs IF 4–6
16 februari: Wifsta/Östrands IF–AIK 6–10
16 februari: IK Göta–Sundbybergs IK 1–3
18 februari: Djurgårdens IF–Gävle GIK 3–5
18 februari: Södertälje SK–IK Huge 6–3

Kvartsfinaler
20 februari: Forshaga IF-Hammarby IF 1-2
22 februari: AIK-Sundbybergs IK 7-3
22 februari: Tranebergs IF-Gävle GIK 3-1
23 februari: Södertälje SK–Skellefteå AIK 4–3

Semifinaler
25 februari: Hammarby IF-Tranebergs IF 3-1
25 februari: AIK-Södertälje SK 3-7

Final
28 februari: Hammarby IF-Södertälje SK 3-2
Hammarbys mål gjordes av Hans Hjelm, Sven Ersson och Östen Johansson. För Södertälje gjordes målen av Tore Sundin, Stig Carlsson. Matchen spelades på Östermalms IP inför  åskådare.

Se även
 Division I i ishockey 1950/1951
 Division II i ishockey 1950/1951

Referenser

Sport i Sverige 1951
Ishockeysäsongen 1950/1951
1951